Wienstroer ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Wienstroer (1943–2019), deutscher Ruderer
 Konstantin Wienstroer (* 1969), deutscher Bassist
 Markus Wienstroer (* 1959), deutscher Gitarrist